Schock peut désigner :

Cinéma 
 Schock, le titre original des Démons de la nuit, film d'horreur italien de Mario Bava sorti en 1977

Musique 
 Schock, album du groupe de metal industriel allemand Eisbrecher (2015).

Patronyme 

 Aaron Schock (* 1981), un politicien américain
  (* 1965), écrivain et journaliste allemand
  (* 1947), architecte de la cathédrale de Cologne
 Danny Schock
  (1940  2011), un footballeur allemand
  (* 1939), un mathématicien allemand
  (* 1959), un politicien autrichien (FPÖ)
  (* 1950), un joueur- et entraîneur de football allemand
  (1959-), musicienne américaine (The Go-Go's).
 Rolf Schock (1933, Cap d'Ail  1986, Berlin), un philosophe américain et professeur d'université
 les prix Schock
 Ron Schock
 Rudolf Schock (1915  1986), un ténor allemand
 Walter Schock (1920  2005), un pilote de course allemand

Voir aussi 
 Martin Schoock
 
 Schöck (Schoeck), Schöckl

Patronyme allemand